Nivastro  est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Nicastro, ancienne commune italienne, maintenant frazione de Lamezia Terme, dans la province de Catanzaro dans la région de la Calabre.

Patronyme 

  (1913-1977), acteur italien ;
  (1991-), footballeur italien ;
  (1930-), journaliste et essayiste italien ;
 , producteur suédois de cinéma ;
 Michelle Nicastro (1960-2010), actrice américaine ;
 Nicholas Nicastro (1963-) romancier américain ;
  (1964-), banquier italien.

Patronyme italien